Die Fußball-Niederrheinliga 2011/12 war die 66. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der sechsten Ligenebene unterhalb der NRW-Liga angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der NRW-Liga abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die vier Aufsteiger FC Kray (Wiederaufstieg nach acht Jahren), SV Hilden-Nord (Rückkehr nach fünf Spielzeiten), Hamborn 07 (Wiederaufstieg nach vier Jahren) und TuS Bösinghoven (erstmals in der Niederrheinliga) hinzu.

Sieger wurde erstmals der FC Kray, der sich in der Relegation gegen den KFC Uerdingen 05 durchsetzen konnte und in die Regionalliga West aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten sechs Plätzen absteigen. Der 1. FC Viersen verließ die Niederrheinliga nach sieben Jahren wieder, der 1. FC Wülfrath nach acht Jahren, Hamborn 07 sowie der SV Hilden-Nord nach einer Saison, der 1. FC Bocholt nach zwei Spielzeiten und der SV Straelen 18 Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

2011
Fußballsaison 2011/12